С 8 по 9 апреля 2016 состоялся III Гранд-финал (при содействии европейской киберспортивной лиги) Wargaming.net League. Местом проведения выбрана вновь Варшава. Но организаторы обратили внимание на более вместительную арену с надеждой побить прошлогодний рекорд посещаемости турнира в 15 000 болельщиков. Это 3-й чемпионат мира среди клубных команд игры World of Tanks. Команды сразились за призовой фонд, который составил 300 000 долларов США. Первый этап — групповой. Двенадцать команд были разделены на четыре группы, по три в каждой. На второй стадии зрители увидели олимпийскую систему проведения турниров с выбыванием после поражения.

Победителем стала команда Natus Vincere.

Первый этап 
Жеребьёвка определила составы групп для первого этапа турнира.

Все команды были разделены на три корзины по следующему принципу:

 Корзина 1 — лидеры рейтингов всех регионов, кроме Китая: Wombats, SIMP, NAVI, EL Gaming.
 Корзина 2 — вторые места рейтингов всех регионов, кроме Китая: Tornado Rox, Eclipse, NSS Team, GOLD BASS.
 Корзина 3 — команды Китая и обладатели Wild Cards: YaTo, RED CANIDS, HellRaisers, Kazna Kru. 

Команды из одного региона не могли попасть в одну группу (не считая обладателей Wild Cards).

Второй этап

Болельщики 

Посетителей ждал грандиозный сюрприз: у входа в арену гостей встречали настоящие танки Т-34-85 и M4A1 Sherman. Все не попавшие в Варшаву смогли смотреть сражения на официальном портале Гранд-финала, а также в сети YouTube, Twitch и Hitbox.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Гранд Финал WGL 2016 на Flickr

2016 год в киберспорте
Киберспортивные соревнования по World of Tanks